Лупіак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Лупіак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Лупіак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн